El término fracción hace   una referencia:

a una cantidad dividida por otra cantidad, fracción;
al cociente entre dos expresiones algebraicas, fracción algebraica;
Fracción del pan, en religión (concretamente en algunas confesiones cristianas), al acto ceremonial de dividir el pan durante la Comunión;
a una fracción geográfica,
en política a un grupo parlamentario, y
en derecho, a un fragmento específico de la ley, generalmente numerado.

ru:Дробь